Pomian – miejscowość w województwie mazowieckim
 Pomian – część miasta Ostrołęka w Polsce położona w województwie mazowieckim
 Pomian – nazwa ORP Pomorzanin po wycofaniu ze służby
 Pomian – herb szlachecki
 Kobierzyccy herbu Pomian – rodzina szlachecka

osoby o nazwisku Pomian:
 Alfons Karol Pomian-Hajdukiewicz – ekonomista
 Andrzej Pomian – historyk i pisarz polski
 Józef Stefan Pomian-Pomianowski – architekt
 Krzysztof Pomian – polski filozof, historyk, eseista
 Stanisław Pomian-Srzednicki – sędzia

osoby używające pseudonimu „Pomian”:
 Józef Papeć – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Eugeniusz Stasiecki – harcmistrz